Castlereagh River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Castlereagh River (Macquarie River), Nebenfluss des Macquarie River in New South Wales, Australien.
 Castlereagh River (Wilson River), Nebenfluss des Wilson River